

Geografia
Letts – comune dell'Iowa (Stati Uniti)

Persone
Barry Letts – attore, regista e produttore televisivo britannico
Don Letts – regista e DJ britannico
John Letts – tennista statunitense
Tracy Letts – drammaturgo e attore statunitense